Рибейра-Брава:

 Рибейра-Брава — посёлок на южном побережье острова Мадейры, в Автономном регионе Мадейры (Португалия).
 Рибейра-Брава — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Мадейра.
 Рибейра-Брава — город в Кабо-Верде.